Amerikai Egyesült Államok
 Valby (Oregon)
 Dánia
 Valby (Koppenhága)